DTM 2015 var den sextonde säsongen av det tyska standardvagnsmästerskapet Deutsche Tourenwagen Masters. Säsongen startade på Hockenheimring den 2-3 maj, och avslutades på samma bana den 17-18 oktober. Pascal Wehrlein vann förarmästerskapet, HWA Team vann teammästerskapet och BMW vann märkesmästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Slutställningar 
Poängsystem

Förarmästerskapet

† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 75% av racedistansen.

Teammästerskapet

Referenser

Säsonger 

2015 i Tyskland
DTM-säsonger
Motorsportevenemang 2015